Кісельов () — прізвище російського походження. Відомі носії:
 Кісельов Андрій Миколайович — Народний депутат України 8-го скликання
 Кісельов Ігор Олександрович (1988-2014) — український військовик, учасник російсько-української війни
 Кісельов Кузьма Венедиктович — голова Ради народних комісарів БРСР
 Кісельов Сергій Григорович — російськомовний бард українського походження

 Кісельова Олена Михайлівна — українська математик і педагог

Інше 
 4208 Кісельов — астероїд головного поясу